Robert Christophe peut désigner :
 Robert Christophe (1938-2016), un nageur français ;
 Robert Christophe (1907-1983), un journaliste, conférencier, romancier, et historien français.